I tre furfanti (3 Bad Men) – film del 1926 diretto da John Ford
I tre furfanti (Larceny, Inc) – film del 1942 diretto da Lloyd Bacon